Серге́й Столяро́в:
 Столяров, Сергей Дмитриевич (1911—1969) — советский актёр, народный артист РСФСР.
 Столяров, Сергей Константинович — концертмейстер Свердловской филармонии.